Во́лга — посёлок в Некоузском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления является центром Волжского сельского поселения, в рамках административно-территориального устройства образует Волжский сельский округ.

География 
Населённый пункт расположен на берегу Рыбинского водохранилища (река Волга), в 26 км к востоку от районного центра села Новый Некоуз. 

Железнодорожная станция Волга Северной железной дороги.

История 
Посёлок возник в эпоху индустриализации, когда в конце XIX века на железнодорожной ветке Рыбинск — Бологое близ реки Волга немецкими промышленниками была построена шерстопрядильная фабрика (позднее Фабрика имени Розы Люксембург). Инфраструктура населённого пункта складывалась вокруг данного производства, строились бараки для рабочих, клуб, школа, библиотека, больница и пр.. В дальнейшем здесь были открыты ещё два завода — клеевой и хлебопекарный, а также швейная фабрика. Близлежащие деревни вошли в состав рабочего посёлка в качестве микрорайонов и улиц.

В 1927—1996 годах Волга имела статус посёлка городского типа как рабочий посёлок.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от всех жителей.

Население на 1 января 2007 года — 3027 человек.

Инфраструктура 
В селе имеются продуктовые магазины («Продукты», «Хозяюшка», «Весна», «Радуга», «Люкс», «Хлебосол»), супермаркет «Пятёрочка», пункт выдачи «OZON», отделение и банкомат «Сбербанка», отделение почтовой связи №152750, строительный магазин «Стройматериалы», электрическая подстанция Волга, котельная, торговый центры «Волжский» и «Народный», магазин цветов «Цветы», магазин одежды «Одежда», сельская администрация, аптека «Лан», кафе «Чайка», продуктовый рынок, ледовый каток, хлебозавод «Волжский пекарь», стадион «Текстильщик», автосервис.

Действовала шерстопрядильная фабрика имени Розы Люксембург. Ныне закрыта.

Образование 
 Волжская библиотека № 28
 Волжский детский сад
 Волжская средняя общеобразовательная школа

Памятники и мемориалы 
 Учителям и учащимся Волжской средней школы, павшим в боях за Родину в годы Великов Отечественной войны 1941-1945 годов
 В.И. Ульянов
 Мемориал Великой Отечественной войны
 Павшим борцам революции и Гражданской войны
 Футбольной команде Текстильщик

Транспорт

Автобусное сообщение 
Автобусный маршрут №102 связывает посёлок Волга с посёлком Шестихино.

Железнодорожное сообщение 
Железнодорожная станция Волга принимает пригородные электрички и междугородние поезда.

СМИ

Телевидение 
Ярославский филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает на территории посёлка приём первого (21 ТВК) и второго (57 ТВК) мультиплексов цифрового эфирного телевидения России. Передатчик установлен в посёлке.

Радио 
 70,88 МГц Радио России / ГТРК Ярославия

Достопримечательности 

Здание ныне недействующей шерстопрядильной фабрики привлекает внимание многих благодаря своеобразной архитектуре: краснокирпичная кладка, вытянутые полуовальные окна — узнаваемые черты немецкого индустриализма.

Не менее интересно ещё одно сооружение — километровый железнодорожный мост через р. Волгу, с четырьмя полукруглыми пролетами. Мост был построен в 1938 году в нескольких метрах ниже по течению от первоначального моста постройки 1871 года. Верхнее пролётное строение старого моста было снято в связи со строительством Рыбинского гидроузла. «Быки» от него до сих пор стоят над водой.

Примечания 

Населённые пункты Некоузского района
Волжский
Бывшие посёлки городского типа Ярославской области